Майкл Сент-Джерард (, настоящее имя ; род. , ) — американский актёр.

Майкл Калласси начал сниматься в кино в 1987 году. Известен, главным образом, исполнением в нескольких фильмах роли Элвиса Пресли, причём его соответствие
этой роли было подтверждего женой Элвиса Присциллой Пресли. По мнению одного из критиков, Сент-Джерард в совершенстве усвоил позы и жесты Пресли.

В 1994 году решил уйти из профессии актёра и встал на религиозный путь. Сейчас является пастором Нью-Йоркской церкви (Harlem Square Church).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
  Фан-сайт актёра

Актёры XX века
Актёры США
Актёры по алфавиту